Ersträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ersträsket (Piteå socken, Norrbotten, 726770-172130), sjö i Piteå kommun,  (14,5 ha)
Ersträsket (Piteå socken, Norrbotten, 728277-172172), sjö i Piteå kommun,  (49,2 ha)
Lill-Ersträsket (Piteå socken, Norrbotten, 726706-172186), sjö i Piteå kommun,  (4,55 ha)
Lill-Ersträsket (Piteå socken, Norrbotten, 728019-172296), sjö i Piteå kommun,  (5,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn